Die Denkmäler in Japan () umfassen bestimmte Kulturgüter Japans nach dem japanischen Kulturschutzgesetz. Dazu gehören historische Stätten wie Køkkenmøddinger, Kofun (alte Hügelgräber), Paläste, Japanischen Burgen, historische Wohnhäuser und andere Orte von hohem historischen oder wissenschaftlichen Wert; Gärten, Brücken, Schluchten, Berge, sowie andere Orte von landschaftlicher Schönheit und natürliche Besonderheiten wie Tiere, Pflanzen, und geologische oder mineralische Strukturen von hohem wissenschaftlichen Wert.

Ausgewiesene Denkmäler Japans 

„Signifikante“ Objekte dieser Art werden von der Regierung als Kulturgüter ( bunkazai) ausgewiesen (im Gegensatz zu registriert) und als eine von drei Kategorien klassifiziert:
 Historische Stätten ()
 Landschaftlich Schöne Orte ()
 Naturdenkmäler ()

Besonders signifikante Objekte können eine Stufe höher klassifiziert werden:
 Besondere Historische Stätten ()
 Besondere Landschaftlich Schöne Orte ()
 Besondere Naturdenkmäler ()

Stand August 2022 gab es 3.220 national ausgewiesene Denkmäler: 1.808 Historische Stätten (zusätzlich 63 Besondere Historische Stätten), 389 Landschaftlich Schöne Orte (zusätzlich 36 Besondere Landschaftlich Schöne Orte) und 962 Naturdenkmäler (zusätzlich 75 Besondere Naturdenkmäler).
Da ein einzelnes Objekt in mehr als einer der Kategorien ausgewiesen werden kann, ist die Gesamtzahl der Denkmäler niedriger als die Gesamtzahl der Ausweisungen: Zum Beispiel ist der Hamarikyū-Park sowohl eine Besondere Historische Stätte als auch ein Besonderer Landschaftlich Schöner Ort.

Auf Präfekturebene waren Stand August 2022 weitere 2.997 Historische Stätten, 287 Landschaftlich Schöne Orte und 3.014 Naturdenkmäler ausgewiesen und auf Gemeindeebene 13.082 Historische Stätten, 877 Landschaftlich Schöne Orte, und 10.881 Naturdenkmäler.

Änderungen des Zustands einer Stätte oder Maßnahmen die die Erhaltung betreffen benötigen eine Genehmigung durch den Kulturbeauftragten. Finanzielle Unterstützung für den Kauf und Erhalt von ausgewiesenem Land und für die Nutzung des Geländes wird von den lokalen Regierungen ermöglicht.

Auszeichnungskriterien 
Das Amt für kulturelle Angelegenheiten weist Denkmäler auf Basis einer Reihe von Kriterien aus. Ein Denkmal kann dabei auch nach mehreren Kriterien ausgewiesen werden.

Historische Stätten und Besondere Historische Stätten 

Die Auszeichnungskriterien für Historische Stätten sind:
 Muschelhügel, Siedlungsruinen, Kofun, andere historische Ruinen dieser Art
 Ruinen von befestigten Städten, Schlössern, Regierungsverwaltungen, alten Schlachtfeldern und andere historische Ruinen, die mit Politik oder der Regierung in Verbindung stehen
 Überreste von Schreinen und Tempeln, ehemalig eingezäunten Geländen und anderen historischen Ruinen im Zusammenhang mit der Religion
 Schulen, Forschungseinrichtungen, kulturelle Einrichtungen und andere historische Ruinen im Zusammenhang mit Bildung, Lernen oder Kultur
 Medizinische Versorgungs- und Wohlfahrtseinrichtungen, lebensbezogene Einrichtungen, andere gesellschaftliche und lebensbezogene historische Ruinen
 Transport- und Kommunikationseinrichtungen, Wald- und Hochwasserschutzeinrichtungen, Produktionsstätten und andere historische Stätten im Zusammenhang mit Finanz- oder Produktionsaktivitäten
 Gräber und Steindenkmäler mit Inschriften
 Ehemalige Residenzen, Gärten, Teiche und andere Orte von besonderer historischer Bedeutung
 Ruinen im Zusammenhang mit dem Ausland oder Ausländern

Landschaftlich Schöne Orte und Besondere Landschaftlich Schöne Orte 

Die Auszeichnungskriterien für Landschaftlich Schöne Orte sind:
 Parks und Gärten
 Brücken und Dämme
 Blühende Bäume, blühende Wiesen, Laubfärbung im Herbst, grüne Bäume und andere Orte mit dichtem Bewuchs
 Orte mit Vögeln, Wildtieren, Fischen, Insekten und anderem
 Felsen und Höhlen
 Schluchten, Wasserfälle, Gebirgsbäche, Abgründe
 Seen, Sümpfe, Feuchtgebiete, schwimmende Inseln, Quellen
 Sanddünen, Nehrungen, Küsten, Inseln
 Vulkane, Onsen
 Berge, Hügel, Hoch- und Tiefebenen, Flüsse
 Aussichtspunkte

Naturdenkmäler und Besondere Naturdenkmäler 

Die Auszeichnungskriterien für Naturdenkmäler sind:
 Tiere
 Wohlbekannte Tiere, die einzigartig für Japan sind und ihre Lebensräume
 Tiere die nicht einzigartig für Japan sind, aber erhalten werden sollen als allgemein bekannte, charakteristische, japanische Tiere und ihre Lebensräume
 Tiere oder Tiergruppen einzigartig für Japan in ihrer natürlichen Umgebung
 Haustiere einzigartig für Japan
 Wohl bekannte eingeführte Tierarten, die aktuell wild leben, mit Ausnahme von domestizierten Tieren; ihre Habitate
 Besonders wertvolle Exemplare von Tieren
 Pflanzen, Vegetation
 Alte Bäume von historischem Interesse, riesige Bäume, alte Bäume, deformierte Bäume, kultiviertes Industrieholz, Bäume an Straßen, Schrein-Wälder
 Repräsentative Urwälder, seltene Waldflora
 Repräsentative alpine Pflanzen, besondere Ansammlungen von Pflanzen auf felsigem Boden
 Repräsentative Ansammlungen von Ödlandpflanzen
 Repräsentative Beispiele von Vegetation an Küsten und auf Sandböden
 Repräsentative Beispiele von Gebieten mit torfbildenden Pflanzen
 Ansammlungen von Pflanzen in Höhlen und Grotten
 Seltene Wasserpflanzen in Gartenteichen, Onsen, Seen, Sümpfen, Wasserläufen, Meeresgebieten etc.; Algen, Moose, Mikroben etc.
 Bemerkenswertes Auftreten von epiphytischen Pflanzen auf Felsen, Bäumen und Büschen
 Bemerkenswerter Pflanzenwachstum auf Grenzertragsböden
 Bemerkenswerter Wildwuchs von Nutzpflanzen
 Wildes Vorkommen seltener oder fast ausgestorbener Pflanzen
　Geologische und mineralogische Besonderheiten
 Felsen, Orte mit Mineralen und Fossilien
 Konforme und nicht konforme Schichten
 Falten- und Schubschichten
 Geologische Besonderheiten, die durch Lebensformen verursacht wurden
 Phänomene im Zusammenhang mit Verlagerungen durch Erdbeben und Massenverschiebungen
 Höhlen und Grotten
 Beispiele von Felsformationen
 Onsen und ihre Ablagerungen
 Phänomene im Zusammenhang mit Erosion und Witterung
 Fumarolen und andere Objekte im Zusammenhang mit vulkanischer Aktivität
 Phänomene im Zusammenhang mit Eis und Frost
 Besonders wertvolle Exemplare von Felsen, Mineralen und Fossilien
 Repräsentative Gebiete reich an zu schützenden Naturdenkmälern (Naturschutzgebiete)

Registrierte Denkmäler 

Ein separates System von „Registrierung“ (im Gegensatz zu „Ausweisung“) wurde für moderne Gebäude eingerichtet, die durch Zersiedelung oder andere Faktoren bedroht sind. Denkmäler aus der Meiji-Ära oder später, die Erhaltungsmaßnahmen benötigen können Registrierte Denkmäler () werden. Mitglieder dieser Klasse von Kulturgütern erhalten begrenztere Unterstützung und Schutz, hauptsächlich basierend auf behördlicher Benachrichtigung und Anleitung. Stand August 2022 wurden 119 Denkmäler registriert, davon sind 11 Historische Stätten, 104 Landschaftlich Schöne Orte und 6 Naturdenkmäler.

Siehe auch 
 Kulturgutschutzgesetz (Japan)
 Meibutsu: Regionale Spezialitäten

Anmerkungen

Einzelnachweise

Weblinks 

Kulturgut (Japan)